Софья Ивановна Жукова (1939, деревня Звягино, Нижегородская область, РСФСР — 29 декабря 2020, Хабаровск, городская больница № 10) — российская серийная убийца, совершившая в период с 2005 по 2019 год три убийства. На момент последнего преступления ей было 80 лет. Является самой пожилой из серийных убийц в истории России и СССР. В некоторых источниках утверждается, что Жукова частично употребляла своих жертв в пищу. Умерла от коронавируса до суда. Признана виновной посмертно.

Биография 
Софья Жукова родилась в 1939 году в деревне Звягино Нижегородской области. Образования не имела, с трудом умела читать и писать, работала разнорабочей. Позже переехала в Хабаровск, где поселилась на окраине города — в посёлке Берёзовка, вышла замуж и родила двоих сыновей. В 2005 году муж Жуковой скончался. После этого в её психике произошли изменения, что послужило поводом для убийств. Софья Жукова часто конфликтовала с соседями и угрожала им, но никто не воспринимал её угрозы всерьёз.

Убийства 
В декабре 2005 года Жукова зарубила топором 8-летнюю соседку Анастасию Алексеенко, тело расчленила и выкинула расчленённые останки на улицу в пакете. Преступление она позже объяснила тем, что девочка якобы слишком громко шумела. Через две недели один из жителей обнаружил расчленённые останки девочки. Жукову в совершении преступления никто не заподозрил.

В конце марта — начале апреля 2013 года Жукова убила топором свою подругу — 77-летнюю Анастасию Михееву, которая гостила у Жуковой в квартире. Её расчленённые останки местные жители также обнаружили в окрестностях. Жукова позже объяснила убийство тем, что подруга вела себя высокомерно по отношению к ней. В квартире Жуковой сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы крови, но она объяснила им, что у её постоялицы из-за высокого давления пошла кровь из носа. Жукову заподозрили, но не обвинили в убийстве.

В ночь с 28 января на 29 января 2019 года Жукова зарубила топором и расчленила 57-летнего дворника Василия Шляхтича, который снимал у неё комнату. Его разрубленные останки были найдены детьми на помойке.

Арест, следствие и суд 
В квартире Жуковой были обнаружены следы крови. На этот раз Жукова была арестована. Убийство она объяснила следователям тем, что дворник намекал ей на интимную близость. Изначально Жукова призналась лишь в убийстве дворника, однако позже рассказала своим сокамерницам в СИЗО об убийстве девочки и подруги. Сокамерницы рассказали об этом следователям. Вскоре и сама Жукова признала вину, в подробностях рассказав обстоятельства и причины каждого убийства, но через 2 месяца отказалась от признательных показаний. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала Жукову вменяемой. В конце декабря 2020 года она заболела коронавирусом и была госпитализирована в городскую больницу № 10 города Хабаровска, где и скончалась 29 декабря. Признана виновной в трёх убийствах посмертно.

В массовой культуре 
Документальный фильм «Уссурийская тигрица» из цикла «По следу монстра».

Примечания 

Серийные убийцы России
Серийные убийцы 2000-х годов
Серийные убийцы 2010-х годов
Убийцы детей (женщины)
Умершие от COVID-19 в России
Женщины — серийные убийцы
Преступники Хабаровского края
Убийцы пенсионерок
Людоеды